Henghub ist der Ortsname von

 Henghub (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Henghub (Tann), Ortsteil der Gemeinde Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern